Tamalameque kan syfta på:

Colombia 

 Tamalameque (kommun), Cesar, 
 Tamalameque (ort), Cesar,